Varennes puede referirse a:

Geografía 

 En Canadá:
 Varennes, en Montérégie, Quebec.
 Varennes, localidad de Lanaudière.

 En Francia:
Varennes, en Dordoña.
Varennes, en Alto Garona.
Varennes, en Indre y Loira.
Varennes, en Somme.
Varennes, en Tarn y Garona.
Varennes, en Vienne.
Varennes, en Yonne.
Varennes-Changy, en Loiret.
Varennes-en-Argonne, en Mosa, relacionada con la llamada Fuga de Varennes.
Varennes-en-Croix, en Somme.
Varennes-Jarcy, en Essonne.
Varennes-le-Grand, en Saona y Loira.
Varennes-lès-Mâcon, en Saona y Loira.
Varennes-lès-Narcy, en Nièvre.
Varennes-Saint-Honorat, en Alto Loira.
Varennes-Saint-Sauveur, en Saona y Loira.
Varennes-sous-Dun, en Saona y Loira.
Varennes-sur-Allier, en Allier.
Varennes-sur-Fouzon, en Indre.
Varennes-sur-Loire, en Maine y Loira.
Varennes-sur-Morge, en Puy-de-Dôme.
Varennes-sur-Seine, en Sena y Marne.
Varennes-sur-Tèche, en Allier.
Varennes-sur-Usson, en Puy-de-Dôme.
Varennes-Vauzelles, en Nièvre.
También contienen el nombre de Varennes en su nombre:
Arbigny-sous-Varennes, en el Alto Marne.
Saint-Pierre-de-Varennes, en Saona y Loira.
Las antiguas comunas de:
Varennes, en el Sena y Oise.
Varennes-sur-Amance, en el Alto Marne.

Otros 

Pierre Gaultier de Varennes, explorador francocanadiense.
 La Fuga de Varennes (1791), en la que la familia real francesa intentó huir al extranjero.
El Castillo de Varennes-l'Enfant, en Épineux-le-Seguin.